Бо́ртницький прову́лок — назва провулків у місті Київ.

 Бортницький провулок — провулок у Дарницькому районі, місцевість Червоний хутір.
 1-й Бортницький провулок — провулок у Дарницькому районі, місцевість Бортничі.
 2-й Бортницький провулок — провулок у Дарницькому районі, місцевість Бортничі.

Провулки